John Garland est un nom pouvant désigner:

 (1793-1861), général de l'armée américaine
 (1862-1921), homme politique australien 
John J. Garland (1873-1925), homme politique canadien du Manitoba
 (1875-1938), joueur australien de cricket
, avocat et administrateur universitaire américain

Voir aussi
Jean de Garlande (c. 1190-c. 1252), grammarien anglais
Jean de Garlande (13 siècle), théoriciens de musique du Moyen Âge
Jon Garland (né en 1979), joueur américain de baseball
 (1871-1937), homme politique américain de Virginie

Garland, John